Пикачо има више значења:

 Пикачо, Клуб де Голф (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пикачо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пикачо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пикачо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пикачо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пикачо (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пикачо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику